Plaatsen
 Bystraja (Jakoetië), een plaats in de Russische autonome deelrepubliek Jakoetië
 Bystraja (kraj Chabarovsk), een plaats in de Russische kraj Chabarovsk
 Bystraja (kraj Krasnojarsk), een plaats in de Russische kraj Krasnojarsk
 Bystraja (kraj Perm), een plaats in de Russische kraj Perm
 Bystraja (oblast Tjoemen), een plaats in de Russische oblast Tjoemen
 Bystraja (oblast Irkoetsk), een plaats in de Russische oblast Irkoetsk
Rivieren
 Bystraja (Zee van Ochotsk), een rivier in het zuidelijk deel van het Russische schiereiland Kamtsjatka
 Bystraja (Kozyrevka), een rivier in het midden van het Russische schiereiland Kamtsjatka
 en tientallen andere rivieren in Rusland